Atlasspat steht für:

 eine faserige Varietät von Calcit, siehe Calcit#Modifikationen und Varietäten
 eine faserige Varietät von Gips, siehe Gips#Varietäten und Modifikationen